Одоровци може да се отнася за:

 Одоровци, село в Община Брусарци, Северна България
 Височки Одоровци, село в община Цариброд, Западните покрайнини, Сърбия;
 Трънски Одоровци, село в община Цариброд, Западните покрайнини, Сърбия.